Diablerets kan syfta på:

Les Diablerets, en ort i Vaud, Schweiz
Les Diablerets (bergsmassiv), en bergskedja i Schweiz